

Organisaties 
 International Chamber of Shipping, een internationale belangenorganisatie van reders
 Integrated Computer Solutions, een ict-bedrijf, gespecialiseerd in grafische gebruikersomgevingen
 International Card Services, een uitgever van creditcards
 International Commission on Stratigraphy, een wetenschappelijke organisatie in de geologie
 International Conference Services, een bedrijf dat congressen organiseert
 ICS Air, een Moldavische luchtvrachtmaatschappij
 Initiatief Cuba Socialista, een Belgische solidariteitsbeweging met Cuba
 Irish Cob Society, een stamboekorganisatie voor het paardenras Tinker

Diversen 
 Ice Cream Sandwich, versie 4.0 van het Android-besturingssysteem
 Inhalatiecorticosteroïd, orale inhalatiemedicatie tegen astma
 Internet Connection Sharing, een protocol om met meerdere apparaten een internetverbinding te delen
 Internet Chess Server
 Simen Hestnæs (ICS Vortex), een zanger en gitarist
 Investment Court System, Hof voor investeringsgeschillen
 Internationaal Seinboek